

19 лютого 
 Дейл Аллан Гарднер, 65, астронавт НАСА.

10 лютого 
 Ширлі Темпл, 85, американська акторка, володарка «Молодіжної нагороди Академії» за 1934 рік (наймолодша людина, яка отримала «Оскар»), найвідоміша за своїми дитячими ролями у 1930-х роках.

8 лютого 
 Майкон Перейра ді Олівейра, 25, бразильський футболіст, нападник ряду українських клубів

5 лютого 
 Гунга Чимітов, 89, народний поет Республіки Бурятія, заслужений працівник культури Російської Федерації

4 лютого 
 Оскар Гонсалес, 23, мексиканський боксер-професіонал; смерть мозку внаслідок травми
 Ма У, 71, китайський актор та режисер
 Іван Морозов, 83, радянський підводник, капітан 1 рангу, Герой Радянського Союзу (1966)
 Олександр Смелов, 55, директор Інституту геології алмазу та благородних металів СО РАН, доктор геологічних наук, професор; вбивство
 Гісса Чич, 77, адигейський композитор, заслужений діяч мистецтв Російської Федерації

3 лютого 
 Луїс Бров, 90, американська тенісистка, неодноразова переможниця турнірів «Великого шолома» у одиночному та парному розрядах
 Річард Булл, 89, американкий актор
 Сергій Маркін, 88, радянський державний діяч, голова Ради Міністрів Якутській АРСР (1979—1989)
 Ігор Ур'яш, 48, російський піаніст, лауреат Міжнародного конкурсу камерних ансамблів імені Дж. Б. Віотті (1991), дипломант Міжнародного конкурсу піаністів імені С. С. Прокоф'єва (1992)
 Марина Хмельницька, 73, ректор Російського університету театрального мистецтва — ГИТИС (2000—2009), професор, заслужений діяч мистецтв Російської Федерації

2 лютого 

 Герд Альбрехт, 78, німецький диригент, головний диригент Чеського філармонічного оркестру (1993—1996)
 Карл Ерік Бен, 48, норвезький гандболіст та тренер, старший тренер жіночої збірної Угорщини з гандболу (з 2011)
 Едуарду Коутіньйо, 80, бразильський режисер, лауреат Берлінського кінофестивалю (1985); вбивство
 Філіп Сеймур Гоффман, 46, американський актор, лауреат премій «Оскар» та «Золотий глобус» (2006), призер Венеціанського міжнародного кінофестивалю (2012) («Магнолія», «Капоте», «Майстер»); передозування наркотиків
 Ігор Мазепа, 40, засновник команди Russian Time гоночних серій GP2 і GP3

1 лютого 

 Флойд Адамс, 68, американський політик, мер Савани (Джорджія) (1996—2003)
 Луїс Арагонес, 75, іспанський футболіст та тренер, головний тренер збірної Іспанії з футболу (2004—2008)
 Любиша Душанович Гроїч, 85, учасник югославського партизанського руху періоду Другої світової війни, учасник ветеранського руху Естонії
 Сергій Богуслаєв, 73, російський артист цирку, дресирувальник собак, клоун, заслужений артист Росії
 Девід Павер, 85, австралійський легкоатлет, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор у Римі (1960) у бігу на 10 000 метрів
 Василь Петров, 97, радянський воєначальник, Маршал Радянського Союзу (1983), Герой Радянського Союзу (1982)
 Леонід Пономаренко, 94, Герой Радянського Союзу (1944), почесний житель Новосибірська
 Тоні Гейтлі, 72, англійський футболіст, нападник («Ноттс Каунті», «Астон Вілла», «Челсі» і «Ліверпуль»)
 Максиміліан Шелл, 83, австрійський актор, продюсер та режисер, лауреат премій «Оскар» (1962) і «Золотий глобус» (1962, 1993) («Нюрнберзький процес», «Топкапі», «Джулія»)

Примітки 

Лютий 2014
02